Лопатин — селище міського типу, Львівська область, Червоноградський район
 Лопатин — село, Вінницька область, Козятинський район
 Лопатин — селище, Чернігівська область, Бахмацький район